Rya peut faire référence à :

 , un type de moutons,
Rya (Suède), une localité de Suède,
 , une forêt,
 Rya Taza, un village d'Arménie,
 .

Personnalités 
 Rya Kihlstedt (1970- ), une actrice,
  (1931- ), juriste.